Imanov ist der Familienname folgender Personen:

 Elmar Imanov (* 1985), aus Aserbaidschan stammender Filmregisseur, Drehbuchautor, Produzent und Schauspieler
 Lütfiyar İmanov (1928–2008), aserbaidschanisch-sowjetischer Opernsänger, Musikpädagoge und Volkskünstler der UdSSR